Смородинский — русская фамилия.

Известные носители 
 Смородинский, Владимир Тимофеевич (1904—1984) — начальник отдела «В» НКГБ СССР, генерал-майор (1945).
 Смородинский, Сергей Леонидович (род. 1968) — российский музыкант, гитарист.
 Смородинский, Яков Абрамович (1917—1992) — советский физик-теоретик.

См. также 
 Смородинский спуск — старинная улица в Шевченковском районе Киева.